Volvo S40 kan henvise til to forskellige biltyper:
 Første generation produceret mellem 1995 og 2004, se Volvo S40/V40.
 Anden generation produceret mellem 2004 og 2012, se Volvo S40/V50.